El acrónimo PAS hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Medicina
Síndrome de alienación parental. En inglés: Parental Alienation Syndrome (P.A.S.)
Proteger Alertar Socorrer. Conducta PAS anterior a la valoración de una víctima a socorrer.

Política
Partíu Asturianista, partido político regionalista de centro en Asturias (España).
Partido Alternativa Socialdemócrata, partido político mexicano.

Psicología
Persona  Altamente Sensible.

Química
Ácido paraaminosalicílico. Medicamento empleado en el tratamiento de la tuberculosis.
Técnica de Schiff

Recursos Humanos
Personal de Administración y Servicios. Personal dedicado a labores administrativas y de servicios en las universidades.